Азза аль Касми (12 февраля 1985) — стрелок из Бахрейна, участница Летней Олимпиады 2012 года.

Биография 
Участвовала на 5 Летних Олимпиадах в 1976 в Монреале, 1980 в Москве, 1984 в Лос-Анджелесе, 2000 в Сиднее и 2012 году в Лондоне.

Дважды была знаменосцем своей сборной — в 1984 и 2000 годах.

На Олимпиаде-2012 в составе сборной Бахрейна участвовала в соревнованиях с винтовкой с трёх позиций на 50 метров, где, набрав 576 балла, заняла 33 место из 47.

Примечания

Ссылки 
 Азза аль Касми на сайте Летних Олимпийских игр 2012 года

Стрелки Бахрейна
Знаменосцы на летних Олимпийских играх 2012 года
Стрелки на летних Олимпийских играх 2012 года